Svartbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartbådan (vid Vexala, Nykarleby), Österbotten, 
 Svartbådan (vid Kantlax, Nykarleby), Österbotten, 
 Svartbådan (vid Teilot, Korsholm), Österbotten, 
 Svartbådan (vid Björköby, Korsholm), Österbotten, 
 Svartbådan (Glopstenarna, Malax), Österbotten, 
 Svartbådan (vid Bergö, Malax), Österbotten, 
 Svartbådan, Vasa, Österbotten, 
 Svartbådan (Brändö, Åland), 
 Svartbådan, Korpo, Åboland, 
 Svartbådan, Nagu, Åboland, 
 Svartbådan, Hangö, Nyland, 
 Svartbådan, Ingå, Nyland, 
 Svartbådan, Kyrkslätt, Nyland, 
 Svartbådan, Helsingfors, Nyland,

Se även
Svartbåda
Svartbådarna
Stora Svartbådan
Lilla Svartbådan

Robotskapade Finlandförgreningar